Les Oviraptoridae (oviraptoridés en français) forment une famille éteinte de dinosaures théropodes  à plumes, généralement de taille modeste (rarement plus de  de long), qui ont vécu au Crétacé supérieur, dans l'actuelle Chine et en Mongolie.

Liste des genres 
- voir ci-contre -

Description 

La caractéristique principale permettant d'identifier les oviraptoridés est sans doute la structure crânienne. Ces dinosaures avaient de courts museaux et de très longues mandibules. Quelques taxons (Oviraptor, Citipati, Rinchenia) avaient des crêtes sur le sommet du crâne, semblable à celle du casoar. D'autres caractéristiques reconnaissables sont le fait que les narines sont placées très haut et loin derrière le museau, des os crâniens hautement pneumatisés (allégés) et une barre osseuse extrêmement mince au-dessous des yeux. Comme leurs parents les caenagnathidés, la mâchoire était édentée, ne possédant que deux projections osseuses sur la mâchoire supérieure.

Le régime alimentaire de ces animaux n'est pas très bien connu, mais on sait que certains mangeaient de petits vertébrés. La preuve de cela consiste en un squelette de lézard préservé dans le squelette d'un oviraptoridé  et de deux crânes de bébé troodontidés dans le nid d'un oviraptoridé du genre Citipati. L'inclusion de plantes et de mollusques à leur diète est en discussion. Les oviraptoridés étaient initialement considérés comme étant des pilleurs de nids à cause de la découverte en Mongolie d'un oviraptor sur un nid. Des études postérieures ont cependant démontré que l'animal était en fait mort sur son propre nid. Une autre découverte, celle d'un citipati sur le dessus d'un nid, couvant ses œufs avec ses bras (on trouva des embryons de citipati dans ces œufs), vient étayer l'hypothèse que les oviraptoridés n'étaient pas les « voleurs d'œufs » que leur nom suggère mais plutôt des animaux qui prenaient soin de leur progéniture.

Les oviraptoridés étaient probablement couverts de plumes, étant donné que quelques proches parents ont été retrouvés avec des plumes bien conservées (Caudipteryx et probablement Protarchaeopteryx). Une autre découverte chez le genre Nomingia, celle d'un pygostyle, un os qui résulte de la fusion des dernières vertèbres caudales, qui supporte les plumes de la queue des oiseaux. De plus, la position des bras de Citipati couvant ses œufs n'est efficace que si les bras sont couverts de plumes.

Classification 
La phylogénie des oviraptoridés n'est pas encore complètement stabilisée. Les analyses phylogénétiques conduites par M. C. Lamanna et al. en 2014  et par Lü  en 2016 montrent cependant de nombreuses analogies.

 Cladogramme de M. C. Lamanna et al. en 2014 :

 Cladogramme de Lü  en 2016 :

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Liste des dinosaures

Oviraptorosauria
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1976